Jörg Asmussen – economista e politico tedesco
 Gunnar Asmussen – ex pistard danese
 Peter Asmussen – scrittore danese
 Svend Asmussen – violinista e cantante danese